Владислав Антонов: 
 Антонов, Владислав Николаевич (род. 1991) — российский саночник.
 Антонов, Владислав Юрьевич (род. 1966) — советский и российский боксёр.